Франсеск Шавьер Сорья Гомес (; 2 июня 1972) — андоррский футболист, полузащитник. Выступал в национальной сборной Андорры.

Клубная карьера 
В 1998 году начал выступать за команду «Санта-Колома», которая выступала в чемпионате Андорры. Провёл четыре игры в квалификации Кубка УЕФА. С 2003 года по 2007 год являлся игроком другой андоррской команды «Сан-Жулиа»

Карьера в сборной 
В 1999 году главный тренер национальной сборной Андорры Давид Родриго пригласил Шавьера в стан команды карликового государства, которая является одним из аутсайдеров мирового футбола. Тогда ему было 27 лет. Дебютировал в составе сборной Андорры 9 октября 1999 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2000 против Армении (0:3).

В феврале 2000 года провёл две игры на турнире Ротманс, который проходил на Мальте. В отборочном турнире к чемпионату мира 2002 года Сорья сыграл в шести встречах. Последний раз в футболке сборной сыграл 7 июня 2002 в товарищеской игре с Арменией (0:2).

Всего за сборную Андорры он провёл десять матчей.

Примечания 

Футболисты Андорры
Игроки сборной Андорры по футболу
Игроки ФК «Санта-Колома»
Игроки ФК «Сан-Жулиа»